S9 oder S 9 steht für:
 Samsung Galaxy S9, Android-Smartphone von Samsung aus dem Jahr 2018
 S-Bahn-Linie 9 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 9 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 9 (Rhein-Main)
 S-Bahn-Linie 9 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 9 (Steiermark)
 S9 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
Hongqi S9, Automodell
 Lokomotive der Baureihe (Gattung/Bauart) Preußische S 9
 Lokomotive der Baureihe (Gattung/Bauart) Elsaß-Lothringische S 9
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus São Tomé und Príncipe

S.9 steht für:
 SIAI S.9, italienisches Flugboot

Abkürzung